Majkov (ryska: Майков) är en rysk släkt med flera framstående personer:

Vasilij Ivanovitj Majkov (1728-1778), författare.
Nikolaj Apollonovitj Majkov (1794-1873), konstnär, sonson till 1.
Apollon Nikolajevitj Majkov (1821-1897), författare, son till 2.
Valerian Nikolajevitj Majkov (1823-1847), litteraturkritiker, son till 2.
Leonid Nikolajevitj Majkov (1839-1900), litteraturhistoriker, son till 2.